Čile:
 Chiloé (otočje)
 Chiloé (pokrajina)
 Chiloé (otok)
 Chiloé (more)